Plamen Nikolov (1957–) bolgár labdarúgó, hátvéd
 Plamen Nikolov (1961–) bolgár labdarúgó, kapus
 Plamen Nikolov (1985–) bolgár labdarúgó, hátvéd